

Automobili
 Concept car – prototipo di autovettura

Musica
 Concept album – album musicale dove tutti i brani ruotano attorno ad un unico tema

Progettazione
 Concept – proposta progettuale con la quale si vuole esporre i concetti del progetto su cui si sta lavorando
 Concept artist – progettista i cui lavori non sono concepiti per una immediata realizzazione

Altro
 Concept – gioco da tavolo del 2014